Йосиф Иванов (Йованов) Кондов е български търговец, банкер и деец на македонското освободително движение, член на Централния комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1868 година в град Прилеп, който тогава е в Османската империя. Занимава се с търговия и банкерство в Солун, където е сред учредителите на Българското тайно революционно братство през 1897 г. През 1900 година след помирението на Братството и ВМОРО е избран за член на Централния комитет на ВМОРО.

Христо Силянов пише за този избор:

След Солунските атентати е арестуван и заточен на остров Родос. След освобождаването си се мести в България. Един от първите дипломирани експерт-счетоводители в страната.

През 20-те години на XX век участва в дейността на ВМРО, като е близък с Христо Ампов и Георги Попхристов. След 1925 година се включва в дейността на ВМРО (обединена). През януари 1929 година Кондов участва в помирителна среща в Гюргево заедно със Георги Занков, Филип Атанасов, Петър Карчев, Михаил Шкартов и Христо Ампов. В 1928 година е избран в Националния комитет на македонските братства.

Умира на 29 февруари 1944 година в Хасково.

Бележки 

Дейци на Българското тайно революционно братство
Дейци на ВМОРО
Родени в Прилеп
Български предприемачи от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Дейци на ВМРО (обединена)
Починали в Хасково
Български счетоводители
Дейци на Македонските братства